Robert Good ist der Name folgender Personen:

* Robert A. Good (1922–2003), US-amerikanischer Mediziner
 Robert J. Good (1920–2010), US-amerikanischer Chemiker